Зенит може да се отнася за:

 Зенит, най-високата точка от видимата небесна полусфера;
 Зенит (ракета), ракета-носител;
 Зенит (фотоапарат), марка руски фотоапарати;
 Зенит (спътник), съветски космически апарати;
 „Зенит“, емблематина сграда в Солун, Гърция;
 „Зенит“, хърватски филм от 2015 г.

Футболни отбори 
 ФК Зенит, футболен отбор от град Санкт Петербург, Русия;
 ФК Зенит, футболен отбор от град Челябинск, Русия;
 ФК Зенит, футболен отбор от село Ветрен дол, България.